Ligusticum mutellina är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Ligusticum mutellina ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strandlokor
mutellina